Jelisaweta Woronzowa ist der Name folgender Personen:

* Jelisaweta Romanowna Woronzowa (1739–1792), russische Adlige, Hofdame und Mätresse des Zaren Peter III.
 Jelisaweta Xawerjewna Woronzowa (1792–1880), russische Adlige, Hofdame und Vizekönigin des Kaukasus